Храм Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (Тихоновский храм) — православный храм в городе Тольятти Самарской области. Освящён во имя Патриарха Московского и вся Руси Тихона. Также часто именуют Свято-Тихоновским храмом.

Настоятель — протоиерей Андрей Матвеев.

История 
В Комсомольском районе никогда ранее не было храмов. В начале 1991 года архиепископ Самарский и Сызранский Евсевий благословил инициативную группу верующих, выступившую с ходатайством об открытии церкви. Православным был предоставлен барак, который был обустроен собственными силами и средствами. В нём же 25 мая 1991 года на праздник Святой Троицы состоялось первое богослужение. Настоятелем церкви стал священник Олег Бильчук.

8 апреля 1994 года епископ Самарский и Сызранский Сергий совершил водосвятный молебен с последующим освящением места под строительство будущего Свято-Тихоновского храма. Через неделю после освящения начались строительные работы. Проект храма был разработан самарскими архитекторами Ю. Астаховым, В. Пшенниковым и г-ном Гопко.

В связи с недостаточным финансированием строительство велось медленно, несколько раз прерывалось. К концу 1994 года уже был построен цокольный этаж, однако первый купол был воздвигнут только осенью 2001, второй в феврале 2002 года. Только 7 апреля 2004 года было совершено освящение храма.

Сейчас здание храма на 800 человек уже достроено, ведутся отделочные работы.

Деятельность 
Богослужения совершаются ежедневно.

Действует воскресная школа из 3-х классов разных возрастных групп, лектории. Действует часовня Великомученика Пантелеимона при стационаре больницы МСЧ № 4 г.

Ссылки 
 Самарская епархия: Свято-Тихоновский храм.
 Компас Тольятти: Свято-тихоновский храм.
 Русские церкви.
 У Святого Тихона теперь маковка есть.

Тихона
Тольятти
Тольятти
Тольятти
Храмы Тихона, Патриарха Московского
Храмы, заложенные в 1994 году
Храмы, построенные в 2004 году в России
2004 год в Самарской области